Элеонора Ду́да (; 17 февраля 1927 — 15 ноября 2007) — советская и латвийская актриса. Заслуженная артистка Латвийской ССР.

Биография 
Элеонора Дуда родилась 17 февраля 1927 года в Риге в семье домовладельца Антона Дуды. Брат — актёр и тележурналист Антон Дуда-младший.

Окончила 3-ю Рижскую среднюю школу (1948) и театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1952).

После окончания театрального факультета была зачислена в штат Драматического театра им. А. Упита, на сцене которого выступала до последних дней своей жизни.

Была замужем за известным латвийским аниматором и театральным режиссёром Арнолдом Буровсом.

Умерла 15 ноября 2007 года.

Творчество

Роли в театре

Национальный театр 
 1951 — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — Верочка
 1953 — «Злой дух» Рудольфа Блауманиса — Иева
 1954 — «Индраны» Рудольфа Блауманиса — Зельминя
 1954 — «Голос и эхо» Андрея Упита — Расма
 1954 — «Годы странствий» Алексея Арбузова — Люся
 1955 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Ауце
 1956 — «Чудак» Назыма Хикмета — Нихала
 1958 — «Рига» по роману Аугуста Деглава — Марис
 1960 — «Американская трагедия» по роману Теодора Драйзера
 1963 — «Три товарища» по роману Эриха Мария Ремарка — Патриция
 1963 — «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорки — Мартирио
 1969 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Зара
 1969 — «Трамвай Желание» Теннесси Уильямса — Стелла
 1970 — «Пятиэтажный город» Вилиса Лациса — Лаума
 1971 — «Бескрылые птицы» Вилиса Лациса — Лаума
 1977 — «Тихо в камине ветер поёт» Хария Гулбиса — Бригитта
 1981 — «Дойна» Иона Друцэ — Дойна
 1985 — «За цветами, где семейные часы» Паула Путниньша — Мелита
 1989 — «Венгерская Медея» Арпада Гёнца — Медея
 1991 — «Священные чудовища» Жана Кокто — Шарлота
 1994 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Бебене
 1995 — «На золотом озере» Эрнеста Томпсона — Этель
 1997 — «Дундевиньш» Яниса Юрканса — Анна
 1998 — «Сорок карат» Джей Прессон Аллен — Мода Хейз
 1999 — «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу — миссис Хиггинс
 2007 — «Сенсация» Е. Вулфа (спектакль, посвящённый 80-летию актрисы)

Признание и награды 
 Заслуженная артистка Латвийской ССР (1973)

Примечания

Ссылки 
 Некролог актрисы
 Элеонора Дуда на сайте Кино-Театр.ру

Заслуженные артисты Латвийской ССР